F 700 steht für:

 Mercedes-Benz F 700, Automodell der Marke Mercedes-Benz

F 700 steht für:

 BMW F 700 GS, Motorradmodell des Fahrzeug- und Motorenherstellers BMW

F700